La ligne arquée (de l'abdomen) (ancienne arcade de Douglas) est une ligne horizontale convexe vers le haut qui marque la limite inférieure de la face postérieure de la gaine du muscle droit de l'abdomen. C'est également l'endroit où les vaisseaux épigastriques perforent le muscle.

Au-dessus de la ligne arquée, les deux feuillets de l'aponévrose du muscle oblique interne enveloppent le muscle droit de l'abdomen. En dessous de la ligne arquée, les deux feuillets du muscle oblique interne et le feuillet superficiel de l'aponévrose du muscle transverse de l'abdomen passent en avant du muscle droit antérieur. Par conséquent, au-dessous de la ligne arquée, le muscle droit repose directement sur le fascia transversalis, ce dernier étant juste externe au péritoine.

La ligne arquée se situe environ au tiers de la distance de l'ombilic à la crête du pubis, mais cela varie d'une personne à autre.
 
La ligne arquée peut être difficile à voir, puisque toutes les aponévroses sont translucides.

Galerie

Notes et références 

Anatomie humaine